WFDF steht für:
 World Flying Disc Federation, Weltverband des Frisbeesports
 Bahnhof Ferdinandshof (DS100-Code), Bahnhof an der Angermünde-Stralsunder Eisenbahn

Abkürzung